Dłużniewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Dłużniewo, village de la voïvodie de Mazovie
 Dłużniewo, village de la voïvodie de Podlachie